Richtbeil steht für:
 Richtbeil (Holzbearbeitungswerkzeug), Holzbearbeitungswerkzeug eines Wagners oder Stellmachers
 Richtbeil (Strafvollzug), Hinrichtungswerkzeug eines Scharfrichters